Anna Karenina může být:

Základní význam - kniha 
 Anna Kareninová – román Lva Nikolajeviče Tolstého

Filmy 
 Anna Karenina (film, 1914) – ruský němý film z roku 1914 režiséra Vladomíra Gardina.
 Anna Karenina (film, 1915) – americký němý film s Betty Nansenovou v hlavní roli
 Anna Karenina (film, 1935) – americký film z roku 1935 režiséra Clarence Browna
 Anna Karenina (film, 1948) – britský film z roku 1948 režiséra Juliena Duviviera
 Anna Karenina (film, 1953) – ruský film z roku 1948 režisérky Taťány Lukaševičové
 Anna Karenina (film, 1967) – ruský film z roku 1948 režiséra Alexandra Zachiho
 Anna Karenina (film, 1974) – ruský film z roku 1948 režisérky Margarity Pilichinové
 Anna Karenina (film, 1997) – americký film z roku 1997 režiséra Bernarda Rose
 Anna Karenina (film, 2012) – britský film z roku 2012 režiséra Joea Wrighta
 Anna Karenina (seriál, 2017) - ruský seriál(8 epizod) z roku 2017 režiséra Karena Šachnazarova

Divadlo

Činohra 
 Anna Karenina (divadelní hra) – divadelní hra na motivy románu

Balet 
 1971 Anna Karenina (balet, 1971) - balet Rodiona Ščedrina
 2005 Anna Karenina (balet, 2005) - ruský balet choreografa Borise Eifmana na hudbu Petra Iljiče Čajkovského

Muzikál 
 1992 Anna Karenina (americký muzikál) - americká muzikálová adaptace na newyorské Broadwayi
 1994 Anna Karenina (maďarský muzikál) - maďarská muzikálová adaptace skladatele Tibora Kocsáka a libretisty Tibora Miklóse

Opera 
 1963 Anna Kareninová (Hlobil) - česká opera Emila Hlobila na vlastní libreto
 2007 Anna Karenina (opera) - americká opera Davida Carlsona podle libreta Colina Grahama

Související články 
 Anna Kareninová (* 1954) - česká překladatelka
 Láska (film, 1927) – americký němý film natočený na námět románu Anna Karenina s Gretou Garbo v hlavní roli režiséra Edmunda Gouldinga